L'arrondissement (Landkreis) du Mecklembourg-Strelitz
 Le duché de Mecklembourg-Strelitz est un ancien État souverain allemand.
 Le grand-duché de Mecklembourg-Strelitz est un État membre de la Confédération du Rhin, de la Confédération germanique et de l'Empire allemand de 1815 à 1918
 L'État libre de Mecklembourg-Strelitz est un État membre de la République de Weimar et du Troisième Reich.